Арр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 50 км на північний захід від Монпельє, 70 км на захід від Німа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 142 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 283,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 
 Арр на сайті французького Національного інституту географії
 Арр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Арр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Гар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Гар